Imhasly ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Imhasly (* 1946), Schweizer Linguist, Diplomat, Journalist und Publizist
 Pierre Imhasly (1939–2017), Schweizer Schriftsteller